2014 MITAS Finnish FIM Speedway Grand Prix - trzecia impreza z cyklu Grand Prix w sezonie 2014. Zawody odbyły się 17 maja 2014 na stadionie Ratinan w Tampere.

Zawodnicy i pozycje startowe 
Komisja Speedway Grand Prix na zawodnika startującego z dziką kartą nominowała Joonasa Kylmäkorpiego. Zawodnikami rezerwowymi będą: Kauko Nieminen i Juha Hautamäki.

Losowanie pozycji startowych odbyło się 16 maja.

Wyniki 

Bieg po biegu:
 Batchelor, Harris, Hampel, Hancock (d)
 Zagar, Kylmäkorpi, Pedersen, Nieminen
 Holder, Jonsson, Ward, Iversen
 Woffinden, Lindgren, Smolinski, Bjerre
 Holder, Woffinden, Zagar, Hancock
 Jonsson, Nieminen, Hampel, Bjerre (d)
 Pedersen, Lindgren, Harris, Iversen
 Smolinski, Ward, Batchelor, Kylmäkorpi
 Hancock, Iversen, Nieminen, Smolinski
 Hampel, Zagar, Ward, Lindgren (u)
 Bjerre, Holder, Harris, Kylmäkorpi
 Woffinden, Pedersen, Batchelor, Jonsson
 Hancock, Ward, Pedersen, Bjerre
 Kylmäkorpi, Iversen, Hampel, Woffinden
 Zagar, Smolinski, Jonsson, Harris
 Lindgren, Holder, Batchelor, Nieminen
 Hancock, Lindgren, Jonsson, Kylmäkorpi
 Pedersen, Smolinski, Hampel, Holder
 Woffinden, Ward, Nieminen, Harris
 Batchelor, Iversen, Zagar, Bjerre
 Półfinały:
 Woffinden, Lindgren, Batchelor, Pedersen
 Hancock, Zagar, Smolinski, Holder (d)
 Finał:
 Zagar, Woffinden, Lindgren, Hancock

Klasyfikacja po zawodach

Przypisy

Zobacz też 
 Sport żużlowy

Linki zewnętrzne 
 Speedway Grand Prix Strona oficjalna

Finlandia
2014
2014 w Finlandii